Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Tashkent Open 2013 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla šestá nasazená rumunská tenistka Irina-Camelia Beguová, kterou ve druhém kole vyřadila Španělka María Teresa Torrová Florová.

Soutěž dvouhry vyhrála nejvýše nasazená Srbka Bojana Jovanovská, která ve finále zdolala nenasazenou běloruskou hráčku Olgu Govorcovovou ve třech sadách , když o vítězce rozhodl až závěrečný tiebreak v poměru míčů 7:3. Vítězka si připsala druhý titul na okruhu WTA, když předtím triumfovala na Baku Cupu 2012.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Tashkent Open
WTA Tour 2013